Дахненко — фамилия. Известные носители:
 Дахненко, Василий Владимирович (род. 1967) — российский актёр театра, дубляжа и кино.
 Дахненко, Максим Аркадьевич (род. 1972) — российский актёр театра и кино.